Poland peut faire référence à :

Toponymes 
 Pologne en anglais,

Poland, une localité du Maine ;
 , une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Poland, un village du comté de Herkimer dans l’État de New York ;
 , une localité de l'Ohio.

Musique 
 Poland, album de Tangerine Dream.
 Chris Poland (né en 1957), musicien américain de rock.

Médecine 
 Une malformation congénitale rare  : le syndrome de Poland
 Poland est aussi le patronyme du chirurgien londonien Sir Alfred Poland (1822-1872), qui réalisa l'autopsie d'un condamné atteint du syndrome éponyme au Guy's Hospital.

Notes et références 

Homonymie de toponyme